Гобель — фамилия:
 Гобель, Жан-Батист (1727—1794) — деятель Французской революции, конституционный епископ Парижа.
 Гобель, Жан-Поль-Эме (род. 1943) — французский архиепископ и апостольский нунций.
 Гобель, Дэвид (род. 1952) — американский изобретатель и предприниматель, сооснователь Фонда Мафусала.

См. также 
  (1919—1991) — американский актёр.

Примечания